Ženská čtyřhra Japan Women's Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do deblové soutěže hirošimského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonsko-čínský pár Eri Hozumiová a Čang Šuaj, jehož členky nestartovaly společně. Čangová nastoupila do paralelně hraného Jiangxi Open v Nan-čchangu. Spoluhráčkou Hozumiové se stala krajanka Makoto Ninomijová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách McHaleové se Savinychovou.

Vítězem se stal nenasazený pár Japonek Misaki Doiová a Nao Hibinová, který ve finále zdolal americko-ruskou dvojici Christina McHaleová a Valerija Savinychová. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly premiérovou společnou, respektive druhé individuální trofeje ze čtyřhry. Hibinová si z hirošimského turnaje odvezla double, když ve finále dvouhry porazila spoluhráčku Doiovou.

Nasazení párů 

  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (čtvrtfinále)
  Kirsten Flipkensová /  Alison Van Uytvancková (1. kolo)
  Mihaela Buzărnescuová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Georgina Garcíaová Pérezová /  Sara Sorribesová Tormová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2019
Tenis v Japonsku v roce 2019